Wybory parlamentarne w Bułgarii w 2022 roku – przedterminowe wybory do Zgromadzenia Narodowego przeprowadzone 2 października 2022 roku. Były to czwarte wybory parlamentarne w Bułgarii w przeciągu niespełna dwóch lat, a wyłoniony w ich wyniku parlament także i tym razem nie zdołał sformować koalicji rządowej, co skutkowało zarządzeniem kolejnych wyborów na kwiecień 2023 roku.

Głosowanie, frekwencja i wyniki wyborów

Wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego

Wyniki głosowania w skali okręgów

Podział mandatów w skali okręgów

Frekwencja

Przypisy 

Wybory w Bułgarii
2022 w Bułgarii